Clinton Village ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clinton Village (Michigan), im Clinton County
 Clinton Village (New Hampshire), im Hillsborough County